Пуерто Алегре има више значења:

 Пуерто Алегре (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Алегре, Ел Пуерто дел Тамариндо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Алегре (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику